Александровка (Урицкий район) может означать:

 Александровка — деревня в Городищенском сельском поселении.
 Александровка — деревня в Подзаваловском сельском поселении